USS Edsall je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Edsall (DD-219) 
 USS Edsall (DE-129)

Edsall